Вал Чингиз Хана — станция в Монголии.

 Вал Чингисхана — археологический памятник.